Lodijk (Kropswolde), dijk nabij Kropswolde en Hoogezand, Nederland
 Lodijk (Rotterdam), straat in Rotterdam, Nederland
 Lodijk (Bunschoten), straat in Bunschoten, Nederland
 Lodijkbrug, brug in Heist-op-den-Berg, België
 Lodijke, verdronken dorp in Zeeland, Nederland